Аче́рби () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Ачерби, Анджело (род. 1925) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.
 Ачерби, Джузеппе (1773 — 1846) — естествоиспытатель, путешественник, писатель, археолог, дипломат.
 Ачерби, Франческо (род. 1988) — футболист, центральный защитник.

См. также 
 Ачербо
 Ачербис